Armă se poate referi la:
 Armă - un obiect conceput pentru a fi folosit în luptă, cu scopul de a răni, ucide, dezarma sau imobiliza un adversar
 Armă (specialitate) - o componentă a unei armate, specializată și dotată pentru un anumit tip de luptă

Vezi și
 Armă de foc
 Armă albă
 Armă nucleară
 Armă coaxială

Arme